Kruki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kruki, village de la voïvodie de Łódź
 Kruki, village du powiat de Mińsk, dans la voïvodie de Mazovie
 Kruki, village du powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 Kruki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie